Александр Петрушевский: Петрушевский, Александр Васильевич (1898—1976) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Петрушевский, Александр Фомич (1826—1904) — русский военный историк, генерал-лейтенант; сын Ф. И. Петрушевского.